Chongming () steht für: 

 einen zu Shanghai gehörenden Stadtbezirk, siehe Chongming (Stadtbezirk)
 eine Insel, siehe Chongming Dao